Murmur může označovat

 album skupiny R.E.M
 album z roku 2007 od Yoko Shinomury
 serverovou část VoIP software Mumble